Gornyj – ulus (distretto) della Sacha-Jacuzia
 Gornyj – insediamento di tipo urbano della oblast' di Rostov
 Gornyj – insediamento di tipo urbano del Territorio del Litorale
 Gornyj – località del Territorio della Transbajkalia